Джордж Се или Се Вэньди (, , род. 20 октября 1985) — австралийский шахматист китайского происхождения, международный мастер (2006).

Серебряный призёр чемпионата Австралии 2010 г. (перед последним туром делил лидерство с Чжао Цзунъюанем, но проиграл последнюю партию С. Соломону; Чжао свою партию последнего тура выиграл). Победитель открытых чемпионатов Австралии 2009 (1—2 с А. Волем, худший коэффициент) и 2011 (1—3 с Чжао Цзунъюанем и М. Ли, лучший коэффициент) гг. Неоднократный призёр юниорских чемпионатов Австралии

Участник чемпионатов Океании. В 2005 г. участвовал в дележе 2-го места. Чемпион Океании по блицу 2012 г.

В составе сборной Австралии участник шахматных олимпиад 2008 и 2010 гг.

Имеет три гроссмейстерских балла. Первую норму выполнил, разделив 1—4 места (2 место по коэффициенту) на опен-турнире в Сиднее (2009 г.). Вторую — в 2010 г., когда занял 2-е место на турнире Doeberl Cup. У Се были все три нормы гроссмейстера, и он мог бы стать гроссмейстером, если бы его рейтинг ФИДЕ достиг 2500.

Дважды (в 2006 и 2012 гг.) побеждал в турнирах серии Гран-при Австралии.

Чемпион Сиднея 2004 и 2005 гг. Чемпион штата Новый Южный Уэльс 2002 и 2004 гг.

Победитель турнира Australian Masters 2006 г.

Победитель значительного количества опен-турниров.

Участник чемпионата Азии 2005 г., юниорского чемпионата мира 2005 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Джорджа Се на шахматных олимпиадах
 Выступления Джорджа Се на чемпионатах мира по шахматам среди юниоров

Шахматисты Австралии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам